Баньос-де-ла-Энсина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 392 км². Население — 2733 человека (на 2010 год). Расстояние — 53 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Baños de la Encina
 La Candelaria
 Fiestas del Cristo llano
 Fiestas Medievales
 Fiesta del Emigrante
 Encuentro de las migas santeras
 Fiesta de los Esclavos
 Fiesta de los Santos

Муниципалитеты Хаэна